For God and Country ("per Dio e per la patria" in lingua inglese) può riferirsi a:

For God and Country – cortometraggio del 1943 prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
For God and Country – cortometraggio del 2017 diretto da Ayrton Carrazco

Musica
 For God and Country – album dei Good Riddance del 1995
 For God and Country – album di Dolly Parton del 2003
 For God and Country – traccia dell'album Zeitgeist dei The Smashing Pumpkins del 2007